

Sigle 
 Radiazione corporea totale (Total Body Irradiation in Lingua inglese) – tecnica di radioterapia
 Traumatic Brain Injury – lesione cerebrale traumatica o trauma cranico

Codici 
 TBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di The Bight (Bahamas)
 tbi – codice ISO 639-3 della lingua gaam